Schöndorf est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Schöndorf, ville de l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg en Rhénanie-Palatinat
Schöndorf, ville de l'arrondissement de Saale-Orla en Thuringe
Une partie de la ville de Waldfeucht en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Une partie de la ville de Weimar en Thuringe

Homonymie de toponyme